Tamás Attila (1930–2015) irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár
Tamás Attila (1965) cselgáncsozó